Die Bezeichnung Diaphysäre Dysplasie kann sich beziehen auf:

 Engelmann-Syndrom, Synonym: Dysplasie, diaphysäre progressive
 Ghosal-Syndrom, Synonyme: Dysplasie, diaphysäre – Anämie; Dysplasie, hämatodiaphysäre, Typ Ghosal
 Gnatho-diaphysäre Dysplasie (GDD)
 Greenberg-Dysplasie, früher: Dysplasie, diaphysäre gefleckte